Шора Бекмурзович Ногмов (; 5 октября 1794, Пятигорск — 10 июня 1844, Санкт-Петербург) — кабардинский общественный деятель и просветитель, филолог, поэт.

Биография 
Родился в небольшом ауле на реке Джицу, вблизи Пятигорска. По окончании духовной школы в селении Эндирей, Ногмов отказался принять сан муллы и вместо этого поступил на службу в русскую армию. В то время служба в армии давала возможность карьерного роста, получение хорошего образования и продвижения по социальной лестнице. Обладая желанием посвятить себя научной и просветительской деятельности, Ногмов решил, что наилучший путь для этого лежит через службу в российской армии.

Служил переводчиком, а затем, с 1824 года, полковым писарем. Его одарённость к языкам снискала ему уважение и привлекла интерес командования. Поэт пушкинской поры С. Д. Нечаев, встретивший Ногмова в 1825 году на Горячих Водах, указывает на то, что он «одарен счастливыми способностями», «владел арабским, турецким, персидским, русским и абазинским языками».

В 1828 году Ногмов направлен в крепость Нальчик, где он преподавал русский и турецкий языки. С 1830 по 1835 годы, служил в кавказско-горском полуэскадроне в Петербурге. Участвуя в польском походе был произведён в корнеты.

В 1836 году Ногмова, в чине поручика, перевели в Отдельный кавказский корпус, который дислоцировался в Тифлисе. Здесь он знакомится с академиком А. Шёгреном, который становится его научным консультантом в области лингвистики. В 1838 году Ногмов назначается на должность секретаря Кабардинского Временного суда.

В 1844 году, подготовив к изданию свои труды, Ногмов прибыл в Петербург для их обсуждения в Российской академии наук. Но, не успев сделать этого, умер 10 июня 1844 г. в Петербурге.

Творчество и деятельность 
В первой половине 1830-х годов, начал работу над грамматикой кабардинского языка. Также в Петербурге Ногмов встречается с известным французским ученым-востоковедом, членом-корреспондентом Российской академии наук, профессором Франсуа Шармуа, заведовавшим кафедрой персидского языка в Петербургском университете. Занятия с Ногмовым вызвали у него большой интерес к кабардинскому языку, поэтому, возвращаясь в 1835 году во Францию, он взял один экземпляр рукописи Ногмова, чтобы издать её в Париже.

Примерно в 1838 году Ногмов написал книгу «История адыхейского народа», где впервые в истории адыгов была предпринята попытка научной систематизации сведений о самих адыгах. В этой книге он весьма вольно причислял некоторые народы (начиная с античных времён) к адыгам.

В 1840 году Ногмов завершил свой труд — «Начальные правила адыхейской грамматики». Это была первая в истории адыгов разработка грамматики их родного языка. Немного позже Ногмов завершает «Кабардино-русский словарь», вобравший более четырёх тысяч слов.

Во время работы в должности секретаря Кабардинского Временного суда, Ногмов старался внедрить в хозяйственно-экономическую деятельность региона передовые технологии и методы. Поддерживал возможность получения профессионального образования, обучения ремёслам, введение новых сельскохозяйственных культур; принимал активное участие в подборе кандидатов в петербургские военные заведения, в конвой царя — Кавказско-горский полуэскадрон.

Намеревался открыть в Нальчике училище с преподаванием на кабардинском языке.

Критика 
Некоторые его выводы касательно принадлежности адыгам тех или иных этнонимов подверглись критике ещё в XIX веке. Например, в 1867 году в статье «Очерки этнографии Кавказа» Е. П. Ковалевский объявил научно необоснованными выводы об этнонимах анты и джики (Джиги). И если относимость к адыгским племенам этнонима джики на настоящее время уже редко кем оспаривается, то относительно племени анты в настоящее время уже установлено, что оно имеет сарматское (восточноиранское) происхождение и обитало в районе Причерноморских степей. Позднее антов ассимилировали славяне.

Семья 
Был женат на Салимат Асмаловне (Исмаиловне) (в браке с 1819 года).

Память 

 Установлены памятники
 в г. Прохладный, КБР.
 в г. Майкопе, Республика Адыгея
 в с. Заюково, КБР.
 Названы улицы
 в КБР: г. Нальчик, г. Баксан, г. Прохладный, г. Терек, с. Каменномостское, с. Чегем-Второй, с. Залукокоаже, с. Урух, с. Этоко.
 в г. Майкопе, Республика Адыгея
Названы переулки:
в с. Лечинкай, КБР.

Публикации 
 Предания черкесского народа (История адыхейского народа) (1817—1843) :
 О Кабарде. Очерки // газета «Закавказский вестник», 1847. — № 4(21) [выборки]
 О быте, нравах и обычаях древних адыхейских народов или черкесских племен (из рукописи Шах-Бек-Мурзина) // газета «Кавказ», 1849. — № 36, 37, 143, 144, 146—148[выборки]
 История адыхейского народа: Составленная по преданиям кабардинцев. — Тифлис: Тип. Главного управления наместника Кавказского, 1861. — 178 с.
История адыхейского народа: Составленная по преданиям кабардинцев. / Под ред. А. П. Берже. — 2-е изд., доп. — Тифлис: Тип. Главного управления наместника Кавказского, 1861. — 176, VIII с. — (Кавказский календарь на 1892 год)
 История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев Шора-Бекмурзин-Ногмовым, дополненная предисловием и исправленная сыном его Еруст.-Шора-Бекмурзин-Ногмовым. — 3-е изд., доп. — Пятигорск: Ерустан-Шора-Бекмурзин-Ногмов, Тип. И. П. Афанасьева, 1891. — 144 с.
 История адыхейского народа: Составленная по преданиям кабардинцев. / Введ., прим. и указ. Г. Кокиева. — 5-е изд. — Нальчик: Кабгосиздат, 1947. — 160 с.
 История адыхейского народа. / Под ред. Б. Гарданова, Т. Кумыкова, И. Трескова. — 6-е изд. — Нальчик: Каб.-Балк. кн. изд-во, 1958. — 240 с.
 История адыхейского народа: Составленная по преданиям кабардинцев. / Вступ. ст. и подгот. текста Т. Х. Кумыкова. — Нальчик: Эльбрус, 1982. — 166 с.
 История адыхейского народа: Составленная по преданиям кабардинцев. / Вступ. ст. и подгот. текста Т. Х. Кумыкова. — Нальчик: Эльбрус, 1994. — 231, [1] с. — ISBN 5-7680-0850-0, ISBN 978-5-7680-0850-5
 История адыгейского народа. — Майкоп: Газ.-изд. комплекс «Благодарение», 1994. — 112, [1] с.
 История адыгейского народа. — [репр.] — : Книга по Требованию, 2011. — 146 с. — ISBN 978-5-458-14629-6
 Die Sagen und Lieder Dds Tscherkessen-Volks. / Bearbeitet und mit einer Vorrede versehen von A. P. Berge. — Leipzig: O. Wigand, 1866. — xxxi, 144 p. 
 Адыгэ народым и тхыдэ, къэбэрдеихэм къаӏутэж хъыбарыжьхзткӏэ тхьчжауэ / Гардановц Б. А., Къумыкъу Т. Хь., Тресков И. В. Сымз я редакцэк1з: адыгэбззкЬ зэзыдзэгйар Къардэнгъуш 3. П. — Налшык: Къэб.-Балъкъ. тхылъ тедзапӏэ, 1958  (кабард.-черк.)

Примечания

Литература 
 Нечаев С. Отрывки из путевых заметок о Юго-Восточной России. М.: Телеграф, 1826.
 Берже А. Предисловие // История адыхейского народа. Ногмов Шора Бекмурзин. Тифлис, 1861.
 Тресков И. Светильник жизни. Этюды о Шоре Ногмове. Нальчик,1966; доп. изд. 1974
 Хашхожева Р. Шора Ногмов // Адыгские просветители XIX — начала XX в. Нальчик, 1993. С. 16-24.
 Ш. Б. Ногмов: Сборник документации и статей к 100-летию со дня смерти. Нальчик, 1944

Ссылки 
 Шора Ногмов. Кабардино-Балкария онлайн

Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Историки России
Историки по алфавиту
Лингвисты России
Этнографы России
Кавказоведы Российской империи
Черкесоведение
Черкесские просветители